TFS ist die Abkürzung für:
 Flughafen Teneriffa Süd (IATA-Code)
 Freudenstadt Hauptbahnhof nach DS 100
 Türfreisprechsystem
 Techniker Fachschule in Kiel
 Team Foundation Server, Software von Microsoft zur Unterstützung verteilter Softwareentwicklung
 Time-Frequency Slicing
 Tramway français standard
 trans-Fettsäuren
 Toyota Financial Services
 Tauchsport- und Forschungsgemeinschaft Siegerland
 Tagesförderstätte

TFS